Kintamani kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kintamani, administrativ by, Provinsi Bali, 
 Kecamatan Kintamani, distrikt, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar